Tavares steht für:
 Tavares (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Tavares (Band), US-amerikanische Band
 eine Sorte von Limequats, einer Zitrusfrucht  

Tavares ist der Name folgender Orte:
 Tavares (Florida), Stadt in Florida, Vereinigte Staaten
 Tavares (Rio Grande do Sul), Stadt in Rio Grande do Sul, Brasilien